«Juramento» () — это второй международный сингл с альбома Рики Мартина Almas del Silencio. Он был выпущен 22 сентября 2003 г. Спанглиш версия вышла под названием «Juramento (The Way to Love)».

Клип 
Клип был снят Джозефом Каном. Существуют две версии: испаноязычная и спанглиш.

Появление в чарте 
Песня достигла одиннадцатой строки в Испании, пятьдесят-седьмой в Швейцарии и девяносто-второй в Германии.

Форматы и трек-листы 
European CD single
 «Juramento (The Way to Love)» (Javier Garza Radio Edit) (Spanglish) — 3:27
 «Juramento» (Pablo Flores Dub) — 7:45

European CD maxi-single
 «Juramento (The Way to Love)» (Javier Garza Radio Edit) (Spanglish) — 3:27
 «Juramento (The Way to Love)» (Charles Dye Radio Edit) (Spanglish) — 3:19
 «Juramento (The Way to Love)» (Pablo Flores Club Mix) (Spanglish) — 8:49
 «Juramento» (Pablo Flores Radio Edit) (Spanish) — 4:03

Чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Песни на испанском языке
Многоязычные песни
Синглы Columbia Records